Het bokstoernooi in de klasse middengewicht voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats van woensdag 28 juli tot en met zondag 8 augustus 2021 in de Kokugikan Arena in Tokio. Het toernooi zou eigenlijk in 2020 plaatsvinden, maar werd vanwege de coronapandemie uitgesteld tot 2021. Regerend olympisch kampioene was Claressa Shields uit de Verenigde Staten; zij kwam tijdens deze Spelen niet in actie en kon derhalve haar titel niet verdedigen. 

De bokssters vechten in een knock-outsysteem, eindigend met de finale voor goud en zilver. Het bokstoernooi kent geen herkansingen voor de bronzen medailles: de verliezers van de halve finales winnen beiden het brons. De gevechten zelf bestaan uit drie rondes van drie minuten. De bokswedstrijd wordt beoordeeld door vijf juryleden die punten toekennen aan geslaagde stoten. Een boksster krijgt punten voor elke geslaagde stoot tegen het bovenlichaam of het hoofd van haar opponente. De boksster met de meeste punten aan het einde van de derde ronde wint, tenzij tussentijds een van de sporters langer dan tien seconden op de grond ligt: zij is dan direct de verliezer.

Toernooischema 
De wedstrijden voor de eerste ronde vonden plaats op 28 juli, de kwartfinales op 31 juli, de halve finales op 6 augustus en de finale op 8 augustus.

Vrouwen 75